Шёнтан:

 Шёнтан, Пауль фон (1853—1905) — австрийский писатель, журналист и драматург.
 Шёнтан, Франц фон (1849—1913) — немецкий драматург, писатель, журналист, актёр австрийского происхождения.